TROY — тринадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами Madd Society Records і Money & Power Records 18 листопада 2008 р. Дистриб'ютор: Select-O-Hits. Звукорежисери: Джон Ґоувен, Тайрон Гарріс, Pastor Troy. Записано на Acoustik Recording Studio, Upstairs Studio, The MADD House. Зведення: Терренс Кеш. Артдиректор, дизайн: Тоні Делано. Виконавчі продюсери: Them Troy Boyz.

Список пісень 
 «Introduction to a Gladiator» — 4:33
 «Putcha Sign Up» — 3:07
 «All on the Floor» — 4:28
 «If U Pull…» — 4:28
 «Ball Ya Fist Up» — 2:56
 «Snitch Skit» — 0:35
 «Snitch» — 3:24
 «Where Were You?» — 3:24
 «Bad Guy» — 3:11
 «Thang Thru» (з участю Mr. Fatface та Mr. Mudd) — 3:37
 «On the Top» (з участю Den Den) — 1:55
 «Addicted» — 3:30
 «Dope Boy» (з участю Ralph) — 3:25
 «Can't Be Her Man» — 3:17
 «Bodyguard» — 3:55
 «Textin'» — 3:46
 «What da Deal, Boo? (Remix)» — 2:57
 «10 Pimp Commandments» (з участю Pimpin' Ken) — 7:10

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми